Dan Blocker – attore statunitense
 Dirk Blocker – attore statunitense televisivo e cinematografico
 Herbert Blöcker – cavaliere tedesco
 Jasmine Blocker – velocista statunitense